Großsteingrab Horserød Hegn steht für:

 Großsteingrab Horserød Hegn 1
 Großsteingrab Horserød Hegn 2
 Großsteingrab Horserød Hegn 3
 Großsteingrab Horserød Hegn 4
 Großsteingrab Horserød Hegn 5